Домінік Ван Рост була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Патті Шнідер з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Домінік Ван Рост (фінал)
  Патті Шнідер (переможниця)
  Йоаннетта Крюгер (півфінал)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)
  Генрієта Надьова (чвертьфінал)
  Анн-Гель Сідо (чвертьфінал)
  Барбара Шетт (чвертьфінал)
  Олена Лиховцева (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ANZ Tasmanian International 1998 Draw

одиночний розряд